Stéphane Richard peut désigner :
 Stéphane Richard (né en 1961), directeur de cabinet de Christine Lagarde, PDG d'Orange ;
 Stéphane Richard (né en 1976), coloriste de bande dessinée.